Ford Modell B ist der Name folgender PKW-Modelle der Ford Motor Company:

* Ford Modell B (1904–1905)
 Ford Modell B (1932)